Het Lichaam van Coppens was een televisieprogramma dat van 2013 tot 2018 werd uitgezonden op VTM, met Staf Coppens en Mathias Coppens in de hoofdrol. In het programma stellen de twee broers hun lichaam ter beschikking om experimenten en opdrachten uit te voeren die een antwoord geven op vragen van kijkers.

Geschiedenis 
Op 5 september 2013 startte het eerste seizoen. In 2015 werd het genomineerd voor de Vlaamse Televisie Sterren in de categorie entertainment.

Op 26 januari 2016 kwamen er vijf afleveringen van Het Beste uit het Lichaam van Coppens op tv, waarin de twee broers uit Hollywood terugblikken op de afgelopen drie seizoenen.

Inhoud 
In het programma trachten de broers Coppens zoveel mogelijk kijkersvragen te beantwoorden en uit te voeren. Meestal komt na elke proef/experiment een expert een uitleg/verklaring geven over wat er op dat moment werd getest. Zo hebben ze al eens getest of het mogelijk is om een wagen op te tillen met een stofzuiger en of haaien bevooroordeeld reageren op mensenbloed.

De experimenten zijn niet altijd zonder gevaar. Zo raakte Mathias Coppens zwaargewond bij een loopexperiment met behulp van bladveren.

Afleveringen

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6

Boeken 
, Het Lichaam van Coppens - de 100 vragen, Segunda, 2017. 

Vlaams televisieprogramma